Чемпионат Польши 1986 — 43-е первенство, которое проходило с 2 по 18 февраля в Бытом.

В матче за 1-е место, проходившем в Свиднике, победил Марек Хавелко со счётом 3 : 1 (+2 =2).

Александр Шнапик выбыл после 6-го тура.

Таблица

Ссылки 
 XLIII Szachowe Mistrzostwa Polski Bytom 1986
 43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1986 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам